Cratere Arago – cratere lunare
 Cratere Arago – cratere su Marte